Bogey ori Bogie (termen din limba engleză) s-ar putea referi la,

Geografie 

 Localitatea Bogie, statul , o comunitate neîncorporată,
 Bogey Hole, bazin oceanic în apropiere de localitatea Newcastle, ,
 River Bogie (Râul Bogie), unul din afluenții lui River Deveron (Râul Deveron) din nord-estul Scoției.

Artă, divertisment, mass media

Premiu 

 Premiile Bogey, premii de film acordate în .

Entități ficționale 

 Bogey (comics), personaj de ficțiune din benzile desenate din  și 
 Bogey Orangutan, personaj de ficțiune din seria de desene animate Shirt Tales.

Film 

 Humphrey Bogart, cunoscut actor american poreclit "Bogey" și
 Bogie (1980), un documentar biografic (de televiziune) despre același Humphrey Bogart.

Alte utilizări 

 Bogie, șasiu sau subansamblu având (cel puțin) axele și roțile unui vehicul,
 Bogie, unul din însoțitorii personajului Jack cel verde în anumite celebrări tradiționale engleze din luna mai,
 Bogey, cuvânt de origine aborigeană australiană pentru baie,
 Bogey, termen din nord-vestul Angliei, din anii 1950 și 1960, desemnând un anumit tip de cal de curse,
 Bogey (golf), scor peste recordul local (adică mai modest decât recordul local) la oricare din cel 18 "găuri" ale celor 18 trasee ale unui teren de golf și
 Bogey (aeronautică), un contact radar ori vizual a cărui identitate este necunoscută.

Articole de citit 

 Bogeyman, monstru legendar,
 Boggart, spirit răutăcios al locuințelor și
 Bogle, fantomă din folclorul scoțian sau din cel nordic englez.

Dezambiguizare
Nume proprii